Csehország
Staré Sedlo, település a Sokolovi járásban
Staré Sedlo, település a Tachovi járásban
Staré Sedlo, Teplá településrésze